Yarmouth (Maine), Estats Units
 Yarmouth (Massachusetts), Estats Units
 Great Yarmouth, Norfolk, Anglaterra
 North Yarmouth, població a l'estat de Maine (EUA).